

Patronyme
 Augustin Beaud, (1871-1965), fut un homme politique français.
 Erich Beaud, (1960- ), est un des pionniers du base jump français.
 Marie-Claude Beaud, (1946- ), est commissaire d'expositions et directrice d'institutions artistiques.
 Michel Beaud, (1935- ), est un économiste hétérodoxe français.
 Olivier Beaud, (1958- ), est un juriste et universitaire français.
 Stéphane Beaud, (1958- ), est un sociologue français.

Homonymie
Homonymie de patronyme